Eastover kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eastover (North Carolina)
Eastover (South Carolina)